Владислав Найдёнов: Найдёнов, Владислав В. (1954—1977) — советский хоккеист.
 Найденов, Владислав (род. 2001) — болгарский футболист.